В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Зіна Гаррісон і Габріела Сабатіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Гелена Сукова 7-6, 5-7, 6-4.

Сіяні пари 

 Пем Шрайвер /  Гелена Сукова (фінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (півфінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Нідеффер (півфінал)
 Зіна Гаррісон /  Габріела Сабатіні (чемпіонки)

 Карлінг Бассетт-Сегусо /  Катаріна Ліндквіст-Раян (1-ше коло)
 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (чвертьфінал)
 Ева Пфафф /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)
 Алісія Молтон /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)